Le sigle TBA peut désigner :

Art et musique 
 , festival artistique qui se déroule annuellement à Portland, dans l'Oregon aux États-Unis ;
  (littéralement en français : l'album noir), nom de différents albums de musique ;
 TBA, album solo de la chanteuse Tina Barrett du groupe , publié en 2011.

Sociétés 
 Trenes de Buenos Aires, ancienne société argentine de transport en commun.

Œnologie 
 , vin blanc liquoreux de très grande qualité produit en Allemagne et en Autriche ;
 , molécule d'alcool.

Expressions et jargons 
  en anglais, abréviation utilisée pour qualifier un événement  qui est prévu, mais dont le détail n'est pas encore connu ;
 The Big Apple, surnom de la ville de New York ;
 , terme du jargon aéronautique.

Autres 
 Tuyau de béton armé, très répandu dans les infrastructures souterraines pour les égouts fluviaux ;
 Théorème Belin Aubanel, manière de constater la véracité universelle ;
 Tank blindé d'assaut (TBA), véhicule de l'univers de Star Wars.